Andreadis ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Andreadis, griechischer Leichtathlet
 Dimitrios Andreadis (* 1942), griechischer Skilangläufer
 George Andreadis (1936–2015), griechischer Schriftsteller
 Georgios Andreadis (* 1941), griechischer Segler
 Ivan Andreadis (1924–1992), tschechoslowakischer Tischtennisspieler